Parlamentsvalget i Storbritannien 1929 blev afholdt den 30. maj 1929 og gav ikke flertall til nogen af de politiske partier. Labour, under ledelse af Ramsay MacDonald, fik flest pladser (trods at de fik færre stemmer end Stanley Baldwins konservative parti). Det liberale partiet, under David Lloyd George gik frem i forhold til valget i 1924.

Valgresultater 

Totalt antal afgivne stemmer: 21 685 779. Alle partier vises. Det konservative parti er inkluderet Ulster Unionist Party.

Storbritannien 1929
Storbritanniens politik